Mitsotakis ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantinos Mitsotakis (1918–2017), griechischer Politiker, Ministerpräsident Griechenlands (1990–1993)
 Kyriakos Mitsotakis (* 1968), griechischer Politiker, Ministerpräsident Griechenlands (seit 2019)
 Marika Mitsotakis (1930–2012), griechische Ministerpräsidentengattin

Dora Bakoyannis (geb. Mitsotakis) (* 1954), griechische Politikern, ehemalige Bürgermeisterin von Athen und Außenministerin